Štandarac, vrh otoka Svetog Grgura (226 m)
štandarac (stup), kameni stup za zastavu
Štandarac (list), splitski humoristični list